Sønderup Sogn henviser til flere artikler:
 Sønderup Sogn (Rebild Kommune) – et sogn i Rebild Kommune og i Rebild Provsti
 Sønderup Sogn (Slagelse Kommune) – et sogn i Slagelse Kommune og i Slagelse Provsti